Управление Государственных сберегательных касс располагается в Москве по адресу Рахмановский переулок, дом № 1/24, стр. 1., на углу Рахмановского переулка и улицы Петровка.

История 
Архитектор: И. А. Иванов-Шиц. Строительство велось в 1902—1907 и 1914—1920 годах. К 1920 году здание было переоборудовано.

Однако, после завершения строительства, здесь разместился «5-й Дом Союзов». Затем его занял Центральный институт труда под руководством А. Гастева, который считал институт «последним художественным произведением».

Здесь также размещался Банк Петрокоммерц.

Настоящее время 
В настоящее время здание занимает Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы.

Архитектура 
Ротонда в неогреческом стиле.
Монументальный дом с полукруглым портиком, оформляющим угловую часть, напоминает о массивных древнегреческих храмах. Портик прочно зажат между рустованными частями дома. Здание нельзя причислить к стилю модерн, это скорее неоклассика. Сберкасса представляется неприступным серым замком.
В здании сохранился первоначальный облик парадной лестницы, вестибюля, галерей и зала заседаний, а также практически вся основная осветительная арматура.

Интересные факты 
В 1928 году, когда в здании располагался Институт Труда, сюда приходил Максим Горький.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 115.

Ссылки 
 Монументальный дом с угловым полукруглым портиком напоминает о массивных древнегреческих храмах.
 Улица Петровка, 24/Рахмановский переулок, 1. Банк «Петрокоммерц»

Дореволюционные нежилые здания Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1907 году в Москве